WIV steht für:
 Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid, vormaliger Name von Sciensano, nationales belgisches Institut für Public Health
 zeitweiliger Name von Pieroth Wein, rheinland-pfälzisches Weinhandelsunternehmen
 Wuhan Institute of Virology (dt. Institut für Virologie Wuhan), chinesische Forschungseinrichtung für Virologie

wiv steht für:
 Vitu (Sprache) (auch Muduapa; ISO-639-3-Code), ozeanische Sprache auf den Inseln nordwestlich der Küste von West New Britain Province, Papua-Neuguinea

Siehe auch:
 W4

Abkürzung